Бабуна може бити:

 Бабуна (река), река у Северној Македонији, 
 Бабуна (планина), планина у Северној Македонији, 
 Бануна (предео), предео у Северној Македонији, 
 Бабуна (Велес), село у општини Велес, Северна Македонија 

или
 ФК Бабуна, фудбалски клуб из насеља Мартолци, Северна Македонија